Sirius B – album zespołu Therion
 Sirius B (Syriusz) – biały karzeł w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa

Zobacz też 
 Sirius – strona ujednoznaczniająca
 Syriusz – strona ujednoznaczniająca